El término Westport puede hacer referencia a:

Canadá 
Westport, Nueva Escocia.
Westport, Ontario.
Westport, Terranova y Labrador.

Nueva Zelanda 
Westport, Nueva Zelanda.

Irlanda 
Westport, Irlanda.

Reino Unido 
Westport, Somerset.
Westport, Wiltshire.

Estados Unidos 
Westport, California.
Westport, Connecticut.
Westport, Indiana.
Westport Island.
Westport, Maryland.
Westport, Massachusetts.
Westport, Minnesota.
Municipio de Westport, condado de Pope, Minnesota.
Westport, Kansas City
Westport, Nueva York.
Westport, Carolina del Norte.
Westport, Oklahoma.
Westport, Oregón.
Westport, Pensilvania.
Westport, Dakota del Sur.
Westport, Washington.
Westport, Wisconsin.
Westport, condado de Richland.

Malasia 
Westport, Malasia.

Otros usos  
, el nombre de varios buques de la Marina de Estados Unidos.
SS Westport, el nombre de una serie de buques mercantes.